Cattedrale di San Giuda, a Iqaluit
 Cattedrale di San Giuda apostolo, a St. Petersburg